Campakamulya (Campaka Mulya), een plaats in Indonesië
Campakamulya (Cimaung), een plaats in Indonesië